Jerold Promes (1984), een Nederlands voetballer.
 Quincy Promes (1992), een Nederlands voetballer.
 Marino Promes (1977), een Nederlands voetballer.